NPR1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 061 амінокислот, а молекулярна маса — 118 919.

Кодований геном білок за функціями належить до ліаз, вазоактивних білків, рецепторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ, хлоридом. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Білкові рецептори
Трансмембранні білки
Гуанілатциклази